Carlos Alberto dos Santos ou simplesmente Mário Júnior (Currais Novos, 29 de julho de 1957) é um compositor e cantor brasileiro, cujo estilo incorpora o sertanejo universitário.

Bibliografia crítica
CÂMARA, Leide. Dicionário da Música do Rio Grande do Norte. Natal: Acervo da Música Potiguar, 2001.

Naturais de Currais Novos
Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte
Cantores de música sertaneja